Фина́нсы дома́шнего хозя́йства — совокупность отношений по поводу создания и использования фондов денежных средств и финансовых активов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности членов домашнего хозяйства.

Социально-экономическая сущность финансов домашних хозяйств 
Под домашним хозяйством с экономической точки зрения понимается группа лиц, чаще всего связанных родственными отношениями (семья), совместно принимающих экономические решения на основе совместного формирования и совместного использования фондов денежных средств, необходимых для потребления и накопления. Домашнее хозяйство может состоять из одного лица, самостоятельно и независимо формирующего свой бюджет.
Домашнее хозяйство (в лице его членов-представителей) в системе рыночных отношений выступает в качестве:
 покупателя и потребителя товаров и услуг;
 поставщика факторов производства (труд, капитал);
 накопителя денежных фондов путём сбережения части полученного дохода;
 кредитора или заёмщика для различных финансовых посредников и институтов (банки, страховые компании, инвестиционные фонды и др.);
 налогоплательщика, формирующего бюджет.

Финансовые отношения, характерные для домашнего хозяйства, можно разделить на внутренние и внешние.

Внутренними финансовыми отношениями домашнего хозяйства являются те, которые возникают между участниками (членами) домашнего хозяйства по поводу формирования и распределения фондов денежных средств, являющихся общими для домашнего хозяйства, между его членами.

К внешним причисляются финансовые отношения:
 с предприятиями и организациями, производящими товары, работы и услуги, потребляемые членами домашнего хозяйства;
 с государством по поводу формирования и использования бюджета и внебюджетных фондов;
 с коммерческими банками по поводу предоставления во временное пользование, хранящихся на различных счетах денежных средств, а также по поводу заимствования денежных средств (домашнее хозяйство как кредитор и как заёмщик банка);
 со страховыми компаниями (страховщиками) по поводу страхования своих рисков;
 с другими домашними хозяйствами.
 с работодателями

Для финансов домашних хозяйств характерны общие для финансов функции:
 распределительная;
 контрольная;
 регулирующая;
 инвестиционная

Финансовые решения домашних хозяйств принимаются в отношении формирования и использования денежных фондов.

С определённой степенью условности можно сказать, что домашнее хозяйство имеет свой баланс, в котором отражается совокупность его активов, то есть стоимость его имущества в денежной и неденежной форме и пассивов, то есть источников формирования этих активов.
Важным источником формирования активов домашних хозяйств является не только текущие доходы, но и сбережения, накопления, полученные в порядке наследования от предыдущих поколений.

Бюджет домашних хозяйств 
Баланс фактических доходов и расходов домашнего хозяйства за определённый период времени (месяц, квартал, год).

Доходы домашних хозяйств 
Доходы домашних хозяйств могут быть в денежной и не денежной (натуральной) форме. К последним можно отнести полученные в личном подсобном хозяйстве продукты питания, а также натуроплату за работу на предприятиях или частные услуги.

В развитых рыночных экономиках денежная форма доходов естественным образом преобладает. Денежные доходы домашних хозяйств подразделяются по следующим источникам поступления:
 Заработная плата
 Пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты
 Доходы от предпринимательской деятельности
 Доходы от недвижимости и операций с денежными средствами на финансовом рынке

Расходы домашних хозяйств 
Существуют различные подходы к классификации расходов домашних хозяйств.

С точки зрения сроков, на которые рассчитаны те или иные расходы, выделяют:
 Краткосрочные расходы, то есть расходы, рассчитанные на короткий период (до 1-2 месяцев), например, расходы на питание, транспорт. Краткосрочные расходы повторяются с наибольшей частотой или постоянно.
 Среднесрочные расходы, то есть расходы, рассчитанные на средний период (от нескольких месяцев до года, иногда более года), например, расходы на одежду, обувь.
 Долгосрочные расходы, то есть расходы, рассчитанные, как правило, на несколько лет и более, например, приобретение предметов длительного пользования: квартира, автомобиль, мебель и т. п.

В зависимости от функционального назначения расходы могут быть разделены на следующие основные группы:
 Личные потребительские расходы, то есть покупка товаров, оплата услуг
 Налоги и другие обязательные платежи
 Денежные накопления и сбережения.

Существует также ещё один подход, который предполагает их деление на расходы, связанные с потреблением и накоплением.

Расходы на потребление 
К расходам на потребление могут быть отнесены так называемые обязательные расходы, то есть расходы, без которых не может нормально существовать домашнее хозяйство.
К ним относятся:
 Налоги и обязательные сборы с физических лиц:
 подоходный налог, или налог на доходы физических лиц;
 налог на имущество
 налог на землю
 налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения
 налог с владельцев транспортных средств
 иные налоги
 государственная пошлина
 сбор за уборку населенных пунктов
 целевые сборы на содержание милиции и другие цели
 курортный сбор
 иные сборы
 Коммунальные и другие ежемесячные платежи населения:
 оплата коммунальных услуг
 оплата электроэнергии
 плата за холодную воду
 плата за горячую воду
 плата за отопление
 плата за канализование воды
 плата за пользование газом
 плата за вывоз мусора
 плата за радиоточку
 плата за пользование коллективной антенной
 другие платежи
 Текущие расходы на потребление, то есть расходы на товары, используемые в течение относительно непродолжительного периода времени:
 расходы на продукты питания и напитки
 расходы на одежду и обувь
 расходы на услуги домработницы, сиделки, няни и других наёмных работников для помощи по домохозяйству
 расходы на периодически потребляемые услуги:
 услуги парикмахерской
 услуги стоматолога
 другие медицинские услуги
 услуги прачечной
 обязательное страхование автогражданской ответственности
 другие виды личного страхования
 другие периодически потребляемые услуги
 расходы, связанные с отдыхом, путешествиями, туризмом
 другие текущие расходы
 Капитальные расходы на потребление непродовольственных товаров, используемых в течение достаточно длительного промежутка времени
 приобретение мебели
 приобретение автомобиля
 приобретение жилья
 приобретение других предметов длительного пользования
 Капитальные расходы, связанные с вложением денег для получения (увеличения) дохода домашнего хозяйства в будущем:
 Расходы, связанные с образованием
 Расходы, связанные с открытием собственного дела, предпринимательской деятельностью

Расходы на накопление и денежные сбережения 
Значение денежных накоплений и сбережений важно не только для домашнего хозяйства. Сбережения домашних хозяйств — важный ресурс для развития экономики.

Целевое назначение денежных накоплений может быть различным:
 Создание страхового резерва «на всякий случай»
 Накопление денежных средств для приобретения предметов длительного пользования (машины, квартиры, др.)
 Долгосрочное накопительное страхование жизни
 Создание денежного фонда для инвестирования в различные финансовые активы: приобретение акций, облигаций, паёв инвестиционных фондов, размещение денежных средств на депозитах в банках и др.
 Вложение денежных средств в драгоценные металлы (тезаврация), недвижимость, иностранную валюту и др. активы

Выделяют две формы сбережения: организованную и неорганизованную.
По мере развития рыночных отношений, совершенствования и увеличения объёма предоставляемых финансовых услуг населению, доля организованных сбережений возрастает, выполняя важную общественно-значимую функцию снабжения кредитными деньгами экономики.

Соотношение расходов на потребление и накопление 
Величина доходов является важным фактором увеличения сбережений. Одним из предметов экономической науки, изучающей финансы домашних хозяйств, является исследование доходов, потребления и накопления. Одним из законов, связанных с этой проблемой является основной закон Кейнса:

Более высокие по сравнению с ростом дохода темпы роста потребления определяются склонностью общества к потреблению. Для характеристики этого явления используется показатель предельной склонности к потреблению (), которая определяется по формуле:

,

где  — прирост потребления,  — прирост доходов.

Величина MPC показывает, какая часть прироста доходов направляется на потребление. Её величина колеблется в диапазоне от 0 до 1: 0 < MPC <1. Если MPC=0, то весь прирост доходов идёт на накопление; если MPC=1, весь прирост дохода идёт на потребление.

Другой показатель, применяемый для характеристики соотношения потребления и накопления называется предельная склонность к накоплению ():

,
где  — величина прироста сбережения,  — прирост доходов.

Если MPS=0, то весь доход идёт на потребление; если MPS=1, то весь прирост дохода идёт на накопление.

См. также 
 Децентрализованные финансы
 Финансы
 Финансовая система

Литература 
 
 

Финансы
Финансы домашних хозяйств